Duets steht für:

 Traumpaare, US-amerikanische Tragikomödie aus dem Jahr 2000
 Duets (Album), Album von Elton John aus dem Jahr 1993
 Duets: The Final Chapter, Album von The Notorious B.I.G. aus dem Jahr 2005